Direct kan avse: 

 Direct (musikalbum av Tower of Power) – ett livealbum av Tower of Power, utgivet 1981
 Direct (musikalbum av Vangelis) – Vangelis första skiva på Arista Records
 Di-rect – ett rockband som kommer ifrån Haag i Nederländerna